Pasig (Metro Manilla), een stad in de Filipijnen
 Pasig (rivier), een rivier in de Filipijnen